Strolch steht für
Strolch, Landstreicher, Vagabund
Opel Kadett Strolch, Kfz-Modell, 1938 
Strolch (Schiff),  Personenfähre in Köln 
Siehe auch:
 Susi und Strolch